
Termin -{E1}- ima više značenja.

 E1 regulatorna sekvenca
 E1 (HCV), virusni strukturni protein prisutan u hepatitisu C
 Eliminaciona reakcija, E1 mehanizam u organskoj hemiji
 Estron, hormon
 Haplogrupa E1 (Y-DNK), haplogrupa ljudskog Y-hromozoma
 Acireduktonska sintaza, enzim
 Butirilholinesteraza, enzim